SS394 oder SS 394 steht für:
 Strada Statale 394 del Verbano Orientale, Staatsstraße in Italien

SS-394 steht für:
 USS Razorback (SS-394), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy

SS394